Карабчевский — фамилия.

Известные носители:
 Карабчевский, Николай Платонович
 Карабчевский, Исаак